Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Brodski – rosyjski skrzypek
 Boris Brodski – radziecki scenarzysta
 Iosif Brodski – rosyjski poeta i eseista
 Isaak Brodski – rosyjski malarz
 Wadim Brodski – ukraiński skrzypek